La División de Honor B de Rugby 2022-23 es una categoría de la segunda competición de rugby en España, organizada por la Federación Española de Rugby.

Sistema de competición 

Los equipos se dividen en tres grupos territoriales en los que se juega una primera fase todos contra todos a una sola vuelta. Después, los tres primeros de cada grupo pasan al grupo élite, en el que parten de cero y juegan todos contra todos para decidir los cuatro puestos que disputan las semifinales y final por el ascenso directo y por el puesto de promoción contra el 11.º de la División de Honor; y el resto de equipos continúa en sus grupos y conservan su puntuación para decidir las plazas de descenso.

Grupo A

Equipos
El grupo A consta de 10 equipos:

Grupo B 
El grupo B consta de 12 equipos:

Equipos

Grupo C 
El grupo B consta de 12 equipos:

Equipos

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Segunda fase

Grupo élite

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Referencias

Enlaces externos 
 Federación Española de Rugby

2022
Rugby de España en 2022
Rugby de España en 2023